Bitwa pod Poitiers – stoczona w 732 roku pomiędzy wojskami Karola Młota a wojskami arabskimi.
 Bitwa pod Poitiers – stoczona w 1356 roku pomiędzy wojskami francuskimi a angielskimi w czasie wojny stuletniej.